Men of the Midlands — пригласительный снукерный турнир, проходивший в начале 1970-х.

В 1972 году в турнире участвовали восемь игроков, разделённых на две группы. Двое сильнейших из каждой группы выходили в полуфинал. В 1973-м в Men of the Midlands сыграли только четверо снукеристов, но формат группового раунда сохранился. Отличие было в том, что каждый игрок проводил по два матча со своими соперниками, а полуфинальная стадия отсутствовала по причине нехватки участников — теперь двое лучших выходили сразу в финал. 

Матчи турнира проходили в разных местах. Оба раза Men of the Midlands проводился весной.

Победители

Ссылки 

 Информация о турнире в Архиве снукера Криса Тёрнера 

Снукерные турниры